Mossaholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mossaholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Mossaholmen, Raseborg, Nyland, 
 Mossaholmen, Ingå, Nyland, 
 Mossaholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Mossaholmen, Borgå, Nyland, 
 Mossaholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Mossaholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar